Tiger (film), een filmtitel
Tiger I, Duitse tank uit de Tweede Wereldoorlog
 Tiger II, Duitse tank uit de Tweede Wereldoorlog
Tiger (Arizona), een plaats in de Verenigde Staten
Tiger (automerk), een Brits sportwagenmerk
Tiger (band), een Nederlandse hardrockgroep
Tiger Beer, een Thais biermerk, sinds 2012 eigendom van Heineken
Tiger (bedrijf), een kunststofverwerkend bedrijf, voorheen Tijger Plastics
Tiger (Chicago), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Allright, een Duits historisch motorfietsmerk; 
Tiger (Georgia), een plaats in de staat Georgia in de Verenigde Staten
Mac OS X 10.4, codenaam Tiger, het besturingssysteem van Apple
Tiger Airways, een luchtvaartmaatschappij in Singapore
Tiger DF, een Nederlands pepermuntmerk 
Tiger Woods, een Amerikaanse golfer
Tiger Cup, het huidige Zuidoost-Aziatisch kampioenschap voetbal
Eurocopter Tiger, een gevechtshelikopter
Tiger (slagkruiser), een Britse slagkruiser uit de Eerste Wereldoorlog
Tiger (schip, 2002), een snelle veercatamaran van Rederij Doeksen
Tiger (mascotte), de mascotte van voetbalclub FC Utrecht
Detroit Tigers, een Amerikaans honkbalteam
Sunville Tigers, een Belgische honk- en softbalclub uit Zonhoven
The Tigers, bijnaam voor de Saoedische voetbalclub Ittihad FC
The Tigers, bijnaam voor de Engelse voetbalclub Hull City AFC
Tigers, bijnaam voor het Bengalees cricketelftal
Tigers FC (Blantyre)
Tiger (winkelketen), een Deense winkelketen
Tigers (Bilal Wahib), een nummer van de Nederlandse zanger Bilal Wahib

Zie ook 
Tijger (doorverwijspagina)
Tigre (doorverwijspagina)